Klíma je české příjmení. Jeho ženskou variantou je Klímová.

Jméno Klíma pochází z latinského osobního jména Klement – znamená "vlídný, milostivý, laskavý a mírný".

 Alois Klíma (1905–1980) – dirigent
 Arnošt Klíma (historik) (1916–2000) – český historik
 Arnošt Klíma (zpěvák) (1921–1995) – český operní pěvec
 Bohuslav Klíma – více osob
 Emanuel Klíma (1902–1941) – československý politik a poslanec
 Ivan Klíma (* 1931) – prozaik, dramatik, publicista, bratr Janův
 Jan Klíma (rozcestník)
 Jaroslav Klíma (1913–1939) – popravený studentský funkcionář
 Jiří Václav Klíma (1874–1948) – český pedagog, psycholog a komeniolog
 Josef Klíma (rozcestník)
 Karel Klíma (* 1951) – právník
 Karel Zdeněk Klíma (1883–1942) – novinář, publicista, účastník protinacistického odboje
 Ladislav Klíma (1878–1928) – filosof
 Michal Klíma – více osob
 Miloslav Klíma (dramaturg) (* 1941) – český dramaturg
 Miloš Klíma (1936–???) – český lední hokejista a fotbalista
 Otakar Klíma (1908–1988) – český íránista
 Pavel Klíma (* 1971) – český politik TOP 09, pedagog a výtvarník
 Petr Klíma (* 1964) – český hokejista
 Stanislav Václav Klíma (1895–1965) – český novinář, diplomat a překladatel z angličtiny
 Tomáš Klíma  – více osob
 Václav Klíma (rozcestník) 
 Vilém Klíma (1906–1985) – český elektrotechnik
 Vlastimil Klíma (rozcestník) 

Ženská varianta s přechýlením
 Barbora Klímová (* 1977) – performerka, umělkyně
 Dagmar Klímová (1926–2012) – česká folkloristka
 Eliška Klímová (Richtrová; * 1959) – česká šachová velmistryně
 Helena Klímová (* 1937) – česká skupinová analytička a psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 Jarmila Klímová (* 1968) – česká lékařka, propagátorka psychosomatické medicíny
 Jindřiška Klímová (* 1933) – česká novinářka a spisovatelka
 Lucie Klímová (1884–1961) – česká umělkyně, malířka a zpěvačka
 Miluše Klímová (1924–???) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Rita Klímová (1931–1993) – česká ekonomka, disidentka a diplomatka

Související články 
 Kliment
 Klimt (Klimmt)
 Klimeš, Klimš (Klimsch)
 Clementis (K-)

Česká příjmení